Michael Dobbs ist der Name folgender Personen:

* Michael Dobbs, Baron Dobbs (* 1948), britischer Politiker und Schriftsteller
 Michael Dobbs (Journalist) (* 1950), britisch-amerikanischer Journalist und Schriftsteller